Tschudinow () ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Alexandrowitsch Tschudinow (* 1986), russischer Boxer
 Fjodor Alexandrowitsch Tschudinow (* 1987), russischer Boxer
 Igor Tschudinow (* 1961), kirgisischer Politiker
 Maxim Walerjewitsch Tschudinow (* 1990), russischer Eishockeyspieler
 Pjotr Konstantinowitsch Tschudinow (1922–2002), sowjetischer Paläontologe